Машерова:
 Машерова, Наталья Петровна — дочь Петра Мироновича Машерова.
 Машерова — проспект в Минске.